Леван Николаевич Габриадзе (18 февраля 1906 года, село Дзукнури, Кутаисская губерния, Российская империя — неизвестно, Грузинская ССР) — грузинский советский партийный и хозяйственный деятель, секретарь Кутаисского райкома Компартии Грузии, Грузинская ССР. Герой Социалистического Труда (1950). Депутат Верховного Совета Грузинской ССР 3-го созыва.

Биография 
Родился в 1910 году в крестьянской семье в селе Дзукнури Кутаисской губернии. После окончания местной школы трудился рабочим в мастерских в Тифлисе. С октября 1928 по 1930 года служил в Красной Армии, после которой работал на Тифлисской швейной фабрике имени С. М. Кирова. С 1930 года — член ВКП(б). Окончил республиканские курсы печатных работников.

С 1932 года — инструктор в отделе партийной работы, редактор городской газеты в Кутаиси. С марта 1937 года — член, инструктор Кутаисского горкома ВКП(б), с декабря 1937 года — третий секретарь Кутаисского горкома партии. В 1939 году избран первым секретарём Кутаисского райкома партии. В феврале 1942 года в связи с двадцатилетием Грузинской ССР и за успешное руководство промышленным и сельскохозяйственным производством в Кутаисском районе был награждён Орденом «Знак Почёта». В годы Великой Отечественной войны в сложных условиях военного времени занимался обеспечением фронта сельскохозяйственными продуктами, организацией мобилизационных, оборонительных мероприятий, за что был награждён двумя орденами.

В послевоенные годы занимался восстановлением производства в Кутаисском районе. Благодаря его руководству промышленные и сельскохозяйственные предприятия за годы Четвёртой пятилетки (1946—1950) достигли уровня довоенного производства. Особенно высоких результатов достигли сельскохозяйственные предприятия. Способствовал перевыполнению в целом по району планового сбора урожая сортового зелёного чая на 84,1 %. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 ноября 1950 года удостоен звания Героя Социалистического Труда за «получение высоких урожаев сортового зелёного чайного листа и винограда в 1949 году» с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот» (№ 5775).

Этим же Указом званием Героя Социалистического Труда были награждены председатель Кутаисского райисполкома Лаврентий Ражденович Маглаперидзе, заведующий районным сельскохозяйственным отделом Мелентий Семёнович Иаманидзе и главный районный агроном Георгий Окропирович Николайшвили.

Избирался депутатом Верховного Совета Грузинской ССР 3-го созыва (1951—1954).

С 1975 года — персональный пенсионер союзного значения. Дата смерти не установлена.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден «Знак Почёта» (24.02.1941)
 Орден Трудового Красного Знамени (17.01.1944)
 Орден Красной Звезды (24.02.1946)
 Медаль «За оборону Кавказа» (01.05.1944)

Примечания

Ссылки 
 

Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 3-го созыва
Персональные пенсионеры союзного значения